Shaun Murphy je lahko:

Shaun Murphy (snooker) (rojen leta 1982), angleški igralec snookerja
Shaun Murphy (nogometaš) (rojen leta 1970), avstralski nogometaš
Shaun Murphy (pevka), drugo ime Stoney, ameriška pevka

Glej tudi
Sean Murphy (razločitev)
Shawn Murphy, kanadski politik
Shawn Murphy (ameriški nogomet)